Финал Южноамериканского кубка 2022 — решающий матч, по результатам которого определился победитель Южноамериканского кубка 2022, 21-го розыгрыша второго по значимости после Кубка Либертадорес клубного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ.

Решающая игра состоялась на стадионе «Марио Кемпес» в аргентинском городе Кордова, который ранее уже принимал финал ЮАК 2020. Изначально решающая игра должна была состоятся на Национальном стадионе имени Манэ Гарринчи в Бразилиа. Однако в связи со Всеобщими выборами в Бразилии в октябре 2022 года Бразильская конфедерация футбола попросила КОНМЕБОЛ изменить место финала. 23 июня 2022 года КОНМЕБОЛ объявила о переносе места финала.

В финале сыграли два предыдущих победителя турнира — бразильский «Сан-Паулу» выигрывал ЮАК 2012, а эквадорский «Индепендьенте дель Валье» становился победителем в 2019 году.

Со счётом 2:0 победу в игре одержал «Индепендьенте дель Валье». Голы забили аргентинские легионеры эквадорской команды — Лаутаро Диас и Лоренсо Фаравелли. Диас был признан лучшим игроком матча.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Южноамериканский кубок
Футбол в Южной Америке в 2022 году
Матчи ФК «Сан-Паулу»